Lerma peut désigner :

Toponyme

Rosario de Lerma,  une ville argentine située dans la province de Salta. Elle est le chef-lieu du Département de Rosario de Lerma.
 Département de Rosario de Lerma, une des 23 subdivisions de la province de Salta.

Lerma, une commune d'Espagne.

Lerma, une commune d'Italie.

Lerma, une ville et un municipe du Mexique.
 La région de Lerma.
 Río Lerma, un fleuve mexicain.

Patronyme 

 Amélie Lerma, une actrice française.
 Francisco Goméz de Sandoval y Rojas, homme d'État espagnol du début du , fut duc de Lerma (ou duc de Lerme).

Autres 
 LERMA un laboratoire de recherche français d'astrophysique et de cosmologie.